Bahrī o Bahri può riferirsi a:
 Bahrī – città del Sudan, posta immediatamente a Nord della capitale Khartum
 Dinastia Bahri – dinastia dei Mamelucchi che governò Egitto, Siria e parte della Penisola araba dal 1250 al 1390
 Semenawi Keyih Bahri – regione dell'Eritrea, con capoluogo Massaua
 Debubawi Keyih Bahri – regione dell'Eritrea, con capoluogo Assab
 Deir el-Bahari – complesso di templi funerari dell'Antico Egitto

Persone 
 Ahmed Al-Bahri – calciatore dell'Arabia saudita
 Abbas Bahri – matematico tunisino

Note